Хотень — название населённых пунктов на Украине:

 Хотень — посёлок городского типа в Сумском районе Сумской области.
 Хотень — усадьба в селе Хотень.

См. также 
 Хотень Второй — село в Изяславском районе Хмельницкой области.
 Хотень Первый — село в Изяславском районе Хмельницкой области.
 Хотен